Le terme Kogaluc peut se référer à:

Toponymie

 Rivière Kogaluc, un tributaire de la rive Est de la baie d'Hudson, coulant dans le territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 59° 41' 36" Nord; 77° 34' 56" East.
 Baie Kogaluc, une baie du littoral Est de la baie d'Hudson, coulant dans le territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 59° 23' 12 Nord; 77° 48' 09" Est.
 Lac Kogaluc, un plan d'eau du territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 59° 34' 39" Nord; 77° 25' 57" Est.
 Ruisseau Kogaluc, un ruisseau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 60° 52' 22" Nord; 70° 07' 43" Est.